Дже́йкоб Ко́ган (, род. 28 мая 1995, Нью-Йорк) — американский актёр. Наиболее известен по ролям юного Спока в фильме Джей Джей Абрамса «Звёздный путь» и Луки Джеймисона в телесериале «Люди будущего».

Биография 
Коган родился в Нью-Йорке в семье фотографа Деборы Копакен Коган и актёра Пола Когана, который эмигрировал из Москвы. Он старший из трёх детей. У Джейкоба есть младшая сестра Саша (род. в марте 1997 года) и брат Лео (род. в мае 2006 года). Коган является евреем и атеистом (семья его матери были евреями, которые эмигрировали из России, с Украины и из Литвы). Он посещал школу Далтон и был ведущим солистом и гитаристом в группе Flake. Сейчас он учится в Северо-Западном университете в Эванстоне, штат Иллинойс, где является членом общества Zeta Beta Tau.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США